Het seizoen 1909/10 van de Belgische Tweede Klasse ging van start in de zomer van 1909 en eindigde in de lente van 1910. Dit seizoen was het allereerste seizoen van de Tweede Klasse als nationale voetbalreeks in België. De competitie werd toen Promotion (Bevordering of Promotie) genoemd. De allereerste kampioen was RC Malines.

Voor dit seizoen was er nog geen echte tweede nationale niveau. Onder het hoogste niveau, de Ere Afdeeling, speelden toen verschillende clubs in provinciale voorrondes, Tweede Divisie genoemd. Ook reserve-elftallen van clubs uit de Eredivisie mochten hier aan deelnemen. De beste van deze reeksen speelden ten slotte in een competitie die Eerste Divisie werd genoemd. De meeste clubs in het debuutseizoen van Tweede Klasse hadden de voorbije jaren dan ook al in deze divisie gespeeld.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Eredivisie voor de start van het seizoen:
 RC de Gand (laatste)

Deelnemende teams
Deze ploegen speelden in het seizoen 1909/10 in Bevordering. De nummers komen overeen met de plaats in de eindrangschikking:

Eindstand Bevordering 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie

Uitslagentabel 

De wedstrijd Uccle Sport - Tilleur FC werd geprogrammeerd op de eerste speeldag, maar werd onderbroken toen het 3-0 stond. De wedstrijd werd nooit herspeeld.

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Eredivisie op het eind van het seizoen:
 RC Malines (kampioen)

Degraderende teams
De voetbalbond besliste dat er dit eerste seizoen nog geen enkele club degradeerde op het eind van het seizoen.

Referenties

Tweede klasse voetbal België
Belgie 2